

Парк:
 «Загребелля» — регіональний ландшафтний парк у Тернополі

Села:
 Загребелля — Полтавська область, Кременчуцький район
 Загребелля — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Загребелля — Полтавська область, Лубенський район, Оржицька селищна громада
 Загребелля — Полтавська область, Лубенський район, Чорнухинська селищна громада
 Загребелля — Сумська область, Роменський район
 Загребелля — Чернігівська область, Сосницький район

Частини населених пунктів, передмістя
 Загребелля — частина смт Підволочиськ
 Загребелля — частина смт Поморяни
 Загребелля — передмістя м. Зборів
 Загребелля  — частина м. Конотоп

 Загребелля — колишнє село на Тернопільщині (нині — мікрорайон «Дружба» міста Тернопіль)

Див. також 
 Загребля
 Загребельня